Медьери () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Медьери, Балаж (род. 1990) — венгерский футболист, вратарь клуба «Олимпиакос».
 Мост Медьери — вантовый мост через Дунай в Будапеште (Венгрия).